Mont Richardson peut se référer à:

Toponymes

Autres 
Mount Richardson (Antarctique), un mont en Antarctique.
Monte Richardson (Argentine), le plus haut sommet de l’Isla de los Estados, en Argentine.

Australie 
Mount Richardson (Australia, Western), mont dans Menzies, State of Western Australia. Coord.: 28.79481°S; 119.9917O.
Mount Richardson (Australia, Queensland, Whitsunday), mount in Whitsunday, State of Queensland. Coord.: 20.95°S; 147.25°O.
Mount Richardson (Australia, Queensland, Charters Towers), mount in Charters Towers, State of Queensland. Coord.: 20.38278°S; 145.13611°O.
Mount Richardson (Australia, New South Wales), mont dans Dungog, State of New South Wales. Coord.: 32.41173°S; 151.65499°O.

Canada 
Mont Richardson (Alberta), un mont dans 29-16-W5, en Alberta. Coord.: 51.4948°N 116.1212°O.
Mont Richardson (Colombie-Britannique), mont dans New Westminster Land District, en Colombie-Britannique.
Mont Richardson Provincial Park, parc provincial, en Colombie-Britannique.
Mont Richardson (Québec), en Gaspésie, Québec.

Nouvelle-Zélande 
Mount Richardson (Nouvelle-Zélande, Southland), mont dans Southland, Nouvelle-Zélande. Coord.: 44.48333°S; 167.93333°O.
Mount Richardson (Nouvelle-Zélande, Otago), mont dans Otago, Nouvelle-Zélande. Coord.: 44.47835°S; 167.91005°O.
Mount Richardson (Nouvelle-Zélande, Canterbury), mont dans Canterbury, Nouvelle-Zélande. Coord.: 43.17831°S; 172.22013°O.